M2 () — лёгкий танк армии США 1930-х годов. Малосерийно выпускался с 1935 по 1942 год, прежде чем был заменён более совершенным лёгким танком M3 «Стюарт», созданным на его базе. Производителем М2 — М2А3 являлся Rock Island Arsenal.

Модификации 
 M2A1 (1935).
 Пулемёт .50 BMG в одиночной башне. Произведено в 1935 году 10 единиц (Т2Е1 — № 1, М2А1 №№ 2—10, регистрационные номера USA W 30101—30109).
 M2A2 (1935), получил название "Мэй Уэст".
 Двойная башня. Произведено 238 единиц: 1935 — 9 (№№ 11—19, USA W 30110—30119), 1936 — 125 (№№ 20—144) 1937 — 104 (№№ 145—248); регистрационные номера танков 1936-37 годов выпуска были в диапазоне USA W 30120—30368.
 M2A3 (1938).
 Двойная башня. Более толстая броня, улучшенная ходовая часть. Произведено в 1938 году 73 единицы (№№ 249—321, USA W 30369—30441).
 M2A4 (1940).
 Одиночная башня с 37-мм пушкой. Усиленная броня. Произведено 375 единиц. 265 танков выпущены American Car & Foundry Company, последние 10 изготовлены на Baldwin Locomotive Works.

Боевое использование 
В модификациях M2A1, M2A2 и M2A3 лёгкий танк M2 использовался исключительно для тренировок личного состава.

50 машин позднейшей модификации M2A4 были приписаны к 1-му танковому батальону Корпуса Морской пехоты США, и приняли участие в боях за Гуадалканал с августа 1942 по февраль 1943 года.

Также, в начале 1941 года было подписано соглашение о поставке 100 танков M2A4 в британскую армию, однако после поступления первых 36 машин договор был пересмотрен в пользу закупки более совершенных M3 Stuart. Существуют свидетельства того, что все 36 британских M2A4 в составе 2-го королевского танкового полка и 7-го королевского гусарского полка ("7'th Queen's hussars") использовались в ходе боевых действий в Северной Африке, а также в боях с японской армией на территории Индии и Бирмы.

В культуре 
Присутствует в игре «War Thunder», как резервный танк в ветке развития танков США, в ММО-игре «World of Tanks», как лёгкий танк II-го уровня в дереве развития США и ММО-игре для Android-платформ «World of Tanks Blitz», как лёгкий танк I-го уровня в дереве развития США.

В игре Heroes and Generals является первым танком в американской ветке.

Фотографии M2А4

Литература

Ссылки 
 
 

Лёгкие танки
Многобашенные танки
Танки США периода Второй мировой войны
Появились в 1935 году в США
Танки с бензиновым двигателем